Ачарья:

 Ачарья — важный религиозный учитель.
 Ачарья S — автор нескольких книг, сторонница теории мифа о том, что христианская религия основана на древнейших мифах.